David Van Tieghem (1955-), musicien américain, percussionniste, compositeur, artiste de performance et sound designer ;
 Philippe Van Tieghem (1839-1914), botaniste et un biologiste français.
 Paul van Tieghem (1871-1948), historien, philologue et romaniste français.

Patronyme flamand